Ole Vind er navnet på flere personer:
 Oluf Vind (Ole) – dansk præst i det 17. århundrede
 Ole Vind (borgmester) – borgmester i Hedensted Kommune fra 2022